Adam Johnson (auteur)
 Adam Johnson (kunstschaatser)
 Adam Johnson (voetballer)
 Adam Johnson (volleyballer)